

Коров'є — село, Мішкинський район, Курганська область

Коров'є — село, Теофіпольський район, Хмельницька область